

Персоналії 
 Басалаєва Алла Валентинівна (* 1981) — юрист, Голова Державної аудиторської служби України.
 Басалаєва Євгенія Олександрівна (* 1963) — Народна артистка України.

Див. також 
 Басалаєв Володимир Сергійович

жіночі форми прізвищ